Hundborg (plaats), plaats in Denemarken
 Hundborg (parochie), parochie in Denemarken